Líbano 
Libaneses — povo do Líbano
Árabe libanês
Vila Libanesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de gentílicos